Савичі:
 Савичі — козацький рід
 Савичі — село в Білорусі, Гомельська область, Брагінський район
 Савичі (Барановицький район) — село в Білорусі, Берейстейська область
 Савичі — село в Україні
 Савичі — станція Білоруської залізниці
 Савичі — зупинний пункт Білоруської залізниці
 Савичі — зупинний пункт Південно-Західної залізниці